Софья Раевская:
 Раевская, Софья Алексеевна (1769—1844) — кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. 
 Раевская, Софья Николаевна (1806—1883) — фрейлина российского императорского двора.